И́барский мост (, ), также Новый мост (, ), Митровицкий мост (, , часто именуемый описательно как мост в Косовска-Митровице или мост через Ибар — автомобильно-пешеходный мост в городе Косовска-Митровица. Основной путепровод, соединяющий две части города: северную сербскую и южную албанскую. Построен французским контингентом КФОР в 2005 на месте старого.

Географическое положение 
Находится в створе бульвара Царя Душана на севере и улицы Царицы Тевты () на юге.

Это главный из четырёх существующих в городе мостов через Ибар. Помимо него существует ещё один автомобильно-пешеходный мост восточнее от главного, железнодорожный мост и небольшой пешеходный мостик в районе парка западнее Ибарского моста.

Название 
Мост не имеет официального названия. Согласно ряду источников, первоначально его хотели назвать мостом Дружбы, однако отказались от этого решения ввиду явного несоответствия действительности, а новое название так и не было предложено.

Мост в косовском конфликте 
Река Ибар разделяет Косовска-Митровицу на две неравные части, из которых меньшая северная преимущественно населена сербами, а в южной проживают албанцы. С этим связана особая значимость мостов через Ибар, особенно Нового моста, в свете межнациональной напряжённости в крае. Ибарский мост служит фактической границей между Сербией и частично признанной Республикой Косово.

Примечания 

География Косова
Мосты Сербии
Политика Косова
Политика Сербии